De forma geral, uma área protegida de mata nativa próxima a centros urbanos

No Brasil 
 Bairros
 Horto Florestal (bairro de São Paulo), na cidade de São Paulo
 Horto Florestal (Belo Horizonte), em Minas Gerais
 Horto Florestal (Jundiaí), em São Paulo
 Horto Florestal (Salvador), na Bahia

 Áreas de preservação
 Horto Florestal de Goiânia, em Goiás
 Horto Florestal de Lins, em São Paulo
 Horto Florestal de Naviraí, em Mato Grosso do Sul
 Horto Florestal de São Paulo, na cidade de São Paulo
 Horto Florestal (Sumaré), em São Paulo
Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes, em Maringá

Ou ainda:
 Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, também conhecido como Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, São Paulo
 Parque Estadual Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal de Campos de Jordão, em São Paulo

Ver também